Pirscher ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Pirscher (1811–1861), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Judith Pirscher (* 1967), deutsche Politikerin (FDP)